Olaf ist ein nordischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Olaf ist in ganz Skandinavien und in Norddeutschland verbreitet. Er stammt vermutlich vom urnordischen Anulaibaz, was „Nachkomme des Urahns“ bedeutet. Der Name findet sich bereits in Dokumenten aus der Wikingerzeit. Eng verwandt ist der Name Leif.

Namenstag 
 10. Juli
 29. Juli

Nebenformen 
 schwedisch: Olav, Olof, Oluf, Olle
 norwegisch: Olav, Ole, Ola
 dänisch: Olav, Oluf, Ole, Ols
 isländisch: Ólafur
 finnisch: Olavi, Olave, Olli, Ola
 estnisch: Olev, Olauf
 türkisch: Olafer
 latinisiert: Olaus, Olavus

Bekannte Namensträger

Vorname 

Herrscher
 Olaf I. (Dänemark) (1050–1095), König von Dänemark
 Olaf I. (Isle of Man) († 1153), König von Man und den Inseln
 Olaf Cuaran (941–952), König von Jórvík

Vorname
 Olaf Amblank (* 1970), deutscher Unternehmer und Hochschulgründer
 Olaf Arlinghaus (* 1967), deutscher Autor
 Olaf Berger (* 1963), deutscher Schlagersänger und Moderator
 Olaf Bodden (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Olaf Böhme (1953–2019), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Olaf Drescher (* 1959), deutscher Eisenbahningenieur
 Olaf Elicki (* 1962), deutscher Paläontologe
 Olaf Fritsche (* 1967), deutscher Autor von Kinderbüchern sowie von Sachbüchern für Erwachsene
 Olaf Götz (* 1965), deutscher Filmregisseur
 Olaf Gulbransson (1873–1958), norwegischer Maler, Grafiker und Karikaturist
 Olaf Andreas Gulbransson (1916–1961), deutscher Architekt, Sohn des Vorgenannten
 Olaf Guthfrithsson (934–941), König von Dublin, (939–941) König von Jórvík
 Olaf Henning (* 1968), deutscher Schlagersänger und Komponist
 Olaf Isaachsen (1835–1893), norwegischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Olaf Jacobs (* 1972), deutscher Regisseur, Film- und Fernsehproduzent
 Olaf Kortner (1920–1998), norwegischer Lehrer und Politiker
 Olaf Krätke (* 1959), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Filmproduzent
 Olaf Latzel (* 1967), deutscher evangelischer Pastor
 Olaf Ludwig (* 1960), deutscher Radrennfahrer und Olympiasieger
 Olaf Malolepski (* 1946), deutscher Schlagersänger
 Olaf Manthey (* 1955), deutscher Tourenwagenrennfahrer
 Olaf Marschall (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Olaf Nielsen (* 1935), dänischer Schauspieler
 Olaf Ortmann (* 1959), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Olaf Pedersen (1920–1997), dänischer Wissenschaftshistoriker
 Olaf Reichmann (* 1964), deutscher Synchronsprecher
 Olaf Scholz (* 1958), deutscher Politiker, Bundeskanzler seit 2021
 Olaf Schubert (* 1967), deutscher Kabarettist und Musiker
 Olaf Sundermeyer (* 1973), deutscher Journalist und Publizist
 Olaf Thon (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Olaf Ussing (1907–1990), dänischer Schauspieler
 Olaf Volkersen (1907–2007), deutscher Ingenieur
 Olaf Wieghorst (1899–1988), dänisch-US-amerikanischer Maler
 Olaf Zenker (* 1973), deutscher Ethnologe

Nachname 
 Erwin Olaf (* 1959), niederländischer Fotograf
 Jan Olaf (1963), Hochschullehrer für Wirtschaftsinformatik an der DHBW Lörrach

Pseudonyme 
 Carl Maria Weber (1890–1953), Pseudonym Olaf, deutscher Schriftsteller.

Fiktive Namensträger 
 Graf Olaf in der Buchreihe Eine Reihe betrüblicher Ereignisse von Lemony Snicket
 Olaf ist ein spielbarer Charakter (Champion genannt) des MOBAs – League of Legends.
 Olaf, der Schneemann aus dem Disney-Film Die Eiskönigin – Völlig unverfroren
 Ritter Olaf in Heinrich Heines gleichnamiger Ballade

Einzelnachweise

Weblinks 

Männlicher Vorname
Skandinavischer Personenname